Palermo Hollywood puede hacer referencia a:

Palermo Hollywood; zona del barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.
Palermo Hollywood; película argentina dirigida por Eduardo Pinto y escrita por Brian Maya y Federico Finkielstain.